Livestock Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Livestock Exchange Building (Missouri), ID-Nr. 04000342
 Livestock Exchange Building (Nebraska), ID-Nr. 99000751